Milewscy herbu Bończa – polski ród szlachecki
 Milewscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Milewscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Milewscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Milewscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Milewscy herbu Tuczyński – polski ród szlachecki